Masmoberg - berg in Stockholm
 Masmo (metrostation) - metrostation gebouwd in bovenstaande berg om onderstaande wijk te bedienen
 Masmo (wijk) - geplande maar (nog) niet gerealiseerde wijk in Stockholm